Комишна — річка в Україні (Луганська область) та Росії (Ростовська область), права притока Повної
 Комишна — присілок, Кемеровський округ, Кемеровська область, Росія